Rossmoor est un nom de lieu notamment porté aux États-Unis par : 

 Rossmoor (Californie)
 Rossmoor (New Jersey)

Homonymie de localités aux États-Unis